Гедера — посёлок городского типа (мошава) в Центральном округе.
 «Гедера» — израильский клуб по хоккею с шайбой и по инлайн-хоккею.
 (1251) Гедера — астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 25 января 1933 года.